Лос Такотес има више значења:

 Лос Такотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Такотес (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику